Hopkins je rozšířené anglické příjmení:

 Anthony Hopkins (* 1937) – americký herec a režisér
 Cathy Hopkinsová (* 1953) – anglická romanopiskyně
 Claude Hopkins (1903–1984) – americký jazzový klavírista a aranžér
 Claude C. Hopkins (1867–1932) – americký reklamní autor
 Frederick Hopkins (1861–1947) – britský chemik, nositel Nobelovy ceny
 Gerard Manley Hopkins (1844–1889) – anglický básník a katolický kněz
 John Hopkins (herec) (* 1975) – anglický herec
 Johns Hopkins (1795–1873) – americký podnikatel, abolicionista a filantrop
 Jon Hopkins (* 1979) – britský hudebník a hudební producent
 Lightnin' Hopkins (Sam John Hopkins; 1912–1982) – americký hudebník
 Matthew Hopkins († 1647) – anglický inkvizitor
 Michael Hopkins (* 1968) – americký letec a astronaut NASA
 Nicky Hopkins (1944–1994) – anglický rockový pianista
 Rob Hopkins (* 1968) – britský aktivista, spisovatel a učitel
 Ryan Nugent-Hopkins (* 1993) – kanadský hokejista
 Stephen Hopkins (režisér) (* 1958) – americký režisér, producent a scenárista
 Thelma Hopkinsová (* 1936) – britská atletka

jiný význam
 Hopkins County
 Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) – soukromá univerzita v Baltimore (Maryland)
 Lehký tank Mk VIII Harry Hopkins – anglický tank

Anglická příjmení